Somerset er et grevskab i det sydvestlige England. Hovedbyen er Taunton. Af andre interessante byer i grevskabet er Glastonbury og Yeovil.